Nikita Michailowitsch Plaksin (; * 9. Juli 1931, Moskau) ist ein russischer Schachkomponist und Autor von fünfzig Artikeln zur Retroanalyse. Von Beruf ist er Ingenieur in der Hydrotechnik.

Schachkomposition 
Seit 1964 publizierte er mehr als tausend Retrokompositionen und erhielt 220 Auszeichnungen. Darunter befanden sich neunzig Preise, davon fünfzehn erste Preise. In der Zeitschrift Schachmatnaja Komposizija ist er Redakteur der Abteilung für Retroanalyse. 1989 wurde Plaksin zum Internationalen Schiedsrichter für Schachkomposition ernannt.

Retrospiel:
1. … Kb8–b7
1. b7xSa8T+!
Lösung:
1. d7–d8T! Kb7xc7
2. Td8–d7 matt

Werke 
 Plaksin, Nikita Michailowitsch u. a.: Iskusstwo schachmatnoj komposizii. Kischinjow, 1987 (russisch)
 Plaksin, Nikita Michailowitsch; Daschkowski, Alexander Nikolajewitsch: Mastira i Miniritmy. Verlag Sijatsch, Tscherkassy 1993 (russisch)

Quellen 
 Anatoli Jewgenjewitsch Karpow u. a.: Schach – enzyklopädisches Wörterbuch, Sowjetskaja enzyklopedija, Moskau 1990, S. 304, ISBN 5-85270-005-3 (russisch)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Kompositionen Nikita Plaksins in der Problemdatenbank der Schwalbe.

Schachkomponist
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1931
Mann